Pirc ist der Familienname von:

 Vasja Pirc (1907–1980), jugoslawischer Schachspieler

Siehe auch:
 Pirc-Ufimzew-Verteidigung
 Pirk (Begriffsklärung)